Il existe de nombreuses églises San Giovanni Battista en Italie et en Corse :

France 
 Église San Giovanni Battista à Corte en Corse
 Église San Giovanni Battista de Cursa à Prunelli di Fiumorbo en Haute-Corse

Italie 
 Couvent et église San Giovanni Battista della Calza à Florence
 Église San Giovanni Battista dei Cavalieri di Rodi à Rome
 Église San Giovanni Battista dei Fiorentini à Rome
 Église San Giovanni Battista dei Genovesi à Rome
 Église San Giovanni Battista in Prati à Rome
 Église San Giovanni Battista de Rossi à Rome
 Église San Giovanni Battista dans le quartier de Chiaiano à Naples
 Église San Giovanni Battista dans le quartier de Marianella à Naples
 Église San Giovanni Battista delle Monache à Naples

Notes et références